Дагмара Доминчик (; род. 17 июля 1976) — польско-американская актриса и писательница.

Биография 
Дагмара Доминчик родилась 17 июля 1976 года в Кельце.

Дочь активиста польского движения «Солидарность» . В 1983 году с семьёй перебралась в Нью-Йорк, после того, как её родители были высланы из родной Польши за участие в «Международной амнистии» и движении «Солидарность». В 1998 году Дагмара поступила в Университет Карнеги — Меллон.

В 1999 году работала в Бродвейском театре дублёром актрисы Анны Фрил в спектакле «Замыкатель» постановки Патрика Марбера. В 2003 году играла в спектакле «Колдовской апрель».

Личная жизнь 
С 18 июня 2005 года замужем за актёром Патриком Уилсоном. У супругов есть двое сыновей: Калин Патрик Уилсон (род. 23.06.2006) и Кассиан Маккаррелл Уилсон (род. 09.08.2009)

У Дагмары есть две младшие сестры — Марика Доминчик (род. 1980) и Вероника Доминчик (род. 1986), которые тоже являются актрисами.

Знает польский и английский, немного говорит на французском и испанском.

Фильмография

Библиография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Колледжа изящных искусств в Университете Карнеги — Меллона
Иммигрировавшие в США из Польши
Киноактрисы Польши
Киноактрисы США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале